Lozno (Kyoustendil), een plaats in de Bulgaarse gemeente Kyoustendil
 Lozno (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo